Memnon was de mythische koning van Ethiopië. Volgens de verhalen was hij de zoon van de godin van de dageraad, Eos, en een sterveling, Tithonos. Hij had ook een broer, Emathion. 

Memnon trok met een leger naar Troje, om het te steunen in zijn strijd tegen de Grieken. Hij doodde Antilochus, de zoon van Nestor. Nestor smeekte toen Achilles wraak te nemen, waarna Achilles Memnon doodde. Zijn moeder Eos was hierdoor overmand door verdriet, en smeekte Zeus hem de onsterfelijkheid te schenken. Zeus deed dit ook. De tranen die zij huilde, werden gezien als de dauw. 

De kolossen van Memnon, in Egypte, bij de tempel van Amenhotep III, danken hun naam aan deze koning, maar eigenlijk heeft hij geen enkele band met deze beelden. Ze danken die naam aan het geluid dat een van de beelden maakte, dat klonk als een gegil. Dit begon bij de dageraad, waardoor de Grieken dit met Eos (en dus met Memnon) in verband brachten.

Stamboom 

Griekse halfgod
Koning in de Griekse mythologie